C30H50O – formula molecolare del cicloartenolo
C30H50O – formula molecolare dell'eufolo
C30H50O – formula molecolare del lanosterolo
C30H50O – formula molecolare del lupeolo
C30H50O – formula molecolare del squalene 2,3-epossido

Formule molecolari